Англси:

 Англси — остров и унитарная административная единица Уэльса со статусом графства.
 Англси — аэропорт, принадлежащий властям графства Остров Англси.
 Граф Англси — британский аристократический титул, ныне не существует.
 Маркиз Англси (Энглси) — существующий британский аристократический титул.
 Генри Уильям Пэджет, маркиз Англси, граф Аксбридж (1768-1854) — британский военачальник эпохи Наполеоновских войн, кавалерийский генерал, герой битвы при Ватерлоо.

См. также 
Аксбридж